Татуин:

 Татуин, или Татауин — город в Тунисе, административный центр округа Татауин. Приобрёл мировую известность благодаря одноименной планете в фильмах саги Звёздные войны (некоторые сцены из которых снимались в Татуине).
 Татуин — вымышленная планета из эпической саги Звёздные войны. Названа в честь тунисского города Татуин.
 (278141) Татуин — астероид основного пояса, названный в честь вымышленной планеты из «Звёздных войн».
 TattooIN — музыкальная группа.